Le Tournoi de tennis de Cincinnati 1986 s'est déroulé du 18 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple pour la troisième fois en battant Jimmy Connors en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Mark Kratzmann et Kim Warwick s'imposent en finale face à Christo Steyn et Danie Visser.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 ATP World Tour
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Liens externes 
  
  
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

Cincinnati
ATP 1986
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en août 1986